são-pedrense – abitanti di São Pedro (Rio Grande do Norte)
são-pedrense – abitanti di São Pedro (San Paolo)
são-pedrense – abitanti di São Pedro da Serra
são-pedrense – abitanti di São Pedro da União
são-pedrense – abitanti di São Pedro do Paraná
são-pedrense – abitanti di São Pedro do Piauí
são-pedrense – abitanti di São Pedro do Sul (Brasile)
são-pedrense – abitanti di São Pedro do Turvo
são-pedrense – abitanti di São Pedro dos Crentes